Adrien Alary (1897-1982),  homme politique français ;
 Arsène-Henry de Saint-Alary (1846-1920), dessinateur, illustrateur, caricaturiste et auteur de bande dessinée français ;
 Damien Alary (né en 1951), homme politique français ;
 Éric Alary (né en 1969), historien et écrivain français ;
 Georges Alary (1850-1928), compositeur français ;
 Jean-Baptiste Alary (1811-1899), photographe français ;
 Michel Alary (1954-),  médecin, chercheur et épidémiologiste canadien ;
 Olivier Alary (né en 1975), compositeur français ;
 Pierre-Joseph Alary (1689-1770), homme d'Église et homme de lettres français.

Voir aussi 
 Prix Saint-Alary, une course hippique de plat se déroulant au mois de mai sur l'hippodrome de Longchamp

Patronyme français